Тильзит — прежнее название города Советск в Калининградской области.
 Тильзит — средневековый замок в Калининградской области в городе Советске.
 «Тильзит-театр» — фирменное наименование Калининградского областного театра юного зрителя «Молодёжный».

См. также 
 Тильзитер — светло-жёлтый полутвердый сыр.